Liste des villes de la voïvodie de Couïavie-Poméranie. La voïvodie comprend 52 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Couïavie-Poméranie